Resultats de la Fórmula 1 a la temporada de l'any 1988.

És la temporada núm. 39 de la història del Campionat del món de la F1.

Sistema de puntuació 
Es disputen un total de setze (16) curses.

S'adjudicaven punts als sis primers llocs (9, 6, 4, 3, 2 i 1) i només es tenen en compte els 11 millors resultats.

També es comptabilitzen els punts pel Campionat del món de constructors.

Ja no es donen punts per la volta més ràpida.

Curses

Posició final del Campionat de constructors del 1988

Classificació del mundial de pilots del 1988 

(Clau de colors)

Nota 
 Ayrton Senna va ser el campió del món tot i treure menys punts que Alain Prost en el conjunt de totes les curses perquè només es comptabilitzaven els 11 millors resultats.

Enllaços externs 

 La Fórmula 1 a l'any 1988

Temporades de Fórmula 1
Competicions esportives del 1988